Melodifestiválen 2022 — ежегодный шведский песенный конкурс Melodifestivalen станет 62-м по счёту, который будет организован Sveriges Television (SVT) и проходит в течение шести недель с 5 февраля по 12 марта 2022 года. Победитель будет представлять Швецию на конкурсе песни Евровидение 2022, который состоится в Турине, Италия, в мае 2022 года. Все шоу будет вести Оскар Зия, как ожидается, остальные личности присоединятся в качестве соведущих.

Формат

Место проведения 
Мероприятие планировалось вернуть к своему традиционному туру по шести городам страны (а именно Мальмё, Гётеборгу, Линчёпингу, Лидчёпингу, Эрншёльдсвику и Стокгольму) с площадками, доступными для зрителей, после того, как предыдущее мероприятие было полностью проведено в одном месте и без зрителей из-за пандемии COVID-19. Однако из-за ужесточения ограничений+ , SVT объявила 14 января 2022 года, что все шоу вместо этого будут проводиться в пока еще не указанном месте в Стокгольме.

Изменения в формате

Этапы 
Второй шанс, традиционно проводимый в пятый вечер, будет заменен дополнительным полуфиналом, где песни, занявшие третье и четвертое места из каждого из предыдущих четырех полуфиналов (всего восемь песен), будут разделены на две группы, причем две лучшие песни от каждой группы пройдут в финал.

Как обычно, всего в конкурсе примут участие 28 заявок, 12 из которых пройдут в финал.

Голосование

Ведущие 
7 сентября 2021 года было объявлено, что Оскар Зия вернулся в качестве ведущего в 2022 году, после проведения второго полуфинала Melodifestivalen 2021. Ожидалось, что на протяжении всего конкурса к нему присоединятся другие соведущие. Радио- и телеведущая Фарах Абади будет выступать в качестве интервьюера артистов в ходе конкурса.

Песни-участницы 
27 августа 2021 года SVT открыла окно публичных заявок (крайний срок — 17 сентября 2021 года) для отбора одной половины конкурсантов, другая половина состояла из артистов, специально приглашенных вещателем. Закрыв период подачи заявок, SVT объявила, что было получено более 2 500 заявок, которые будут рассмотрены профессиональным жюри под председательством продюсера Карин Гуннарсон.

Первая половина конкурсантов была официально объявлена SVT 26 ноября 2021 года, а вторая половина была объявлена 1 декабря следующего года.

Отбор

Шоу 1 
Первое шоу состоялось 5 февраля 2022 года в Стокгольме на Авичи Арене. Были получены голоса зрителей с 207 996 устройств. Из-за технической неисправности, голосование в приложении не использовалось. Учитывалось только голосование по телефону.

Шоу 2 
Второе шоу состоялось 12 февраля 2022 года в Стокгольме на Авичи Арене. Были получены голоса зрителей с 541 541 устройств.

Шоу 3 
Третье шоу состоялось 19 февраля 2022 года.

Шоу 4 
Четвёртое шоу состоялось 26 февраля 2022 года.

Полуфинал  
Полуфиналы в группах состоялись 5 марта 2022 года.

Финал 
Финал состоялся 12 марта 2022 года.

Примечания

Ссылки